tablica stron kodowych
 tablica stron pamięci